Чемпионат Бразилии по футболу 2001 — 31-й розыгрыш чемпионата Бразилии по футболу. Турнир стартовал 1 августа, а закончился 23 декабря 2001 года.

Турнир ознаменовался борьбой двух лучших команд с точки зрения обороны («Сан-Каэтано») и атаки («Атлетико Паранаэнсе»). В финальных матчах плей-офф победила атака и «Атлетико Паранаэнсе» обыграл команду-открытие предыдущего сезона действовавшего на тот момент вице-чемпиона Кубка Жоао Авеланжа «Сан-Каэтано».

Лучшим игроком турнира был признан Алекс Минейро из «Атлетико Паранаэнсе» (забивший в двух финальных играх 4 из 5 голов своей команды), а лучшим бомбардиром стал Ромарио из «Васко да Гамы» с 21 голом.

Первая фаза 
В первой фазе чемпионата все 28 участников провели друг против друга по одному матчу. По итогам этого однокругового турнира выявились 8 лучших клубов, которые повели борьбу в плей-офф за чемпионский титул. Победителем первой фазы довольно уверенно стал «Сан-Каэтано», в то время как будущий чемпион «Атлетико Паранаэнсе» финишировал лишь восьмым.

Финальная фаза

1/4 финала 

|}

1/2 финала 

|}

Финал 

|}

Итоговая классификация

Статистика 
 Забито голов: 1105
 Среднее число голов за игру: 2,86

Лучшие бомбардиры 
  Ромарио (Васко да Гама) — 21 гол
  Вашингтон (Понте-Прета) — 18
  Алекс Минейро (Атлетико Паранаэнсе) — 17
  Клебер Перейра (Атлетико Паранаэнсе) — 17

Примечания

Ссылки 
 Чемпионат Бразилии на globo.com
 Чемпионат Бразилии 2001 на Торсиде

Чемпионат Бразилии по футболу
Футбол в Южной Америке в 2001 году
Спорт в Бразилии в 2001 году